Râul Umbrari se poate referi la:

 Umbrari - afluent al râului Moldova
 Umbrari - afluent al râului Valea Albă